Баррейро, Гидо (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Баррейро, Леандро (род. 2000) — люксембургский футболист.
 Баррейро, Франсиско Диас (1914 — 1986) — кубинский растениевод.
 Баррейро, Хайне (род. 1994) — колумбийский футболист.

См. также
Барейро